Серге́й Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Сергей Александрович (род. 1954) — советский и российский киновед, кинокритик.
 
 Лаврентьев, Сергей Сергеевич (1960—2019) — мэр Киселёвска, глава Киселёвского городского округа.